В отборочной группе 5 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Нидерландов, Швейцарии, Норвегии, Македонии и Эстонии.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году